Анже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на схід від Парижа, 75 км на північ від Безансона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 169,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анже на сайті французького Національного інституту географії
 Анже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Сона